In 2018 werd het 88ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 21 januari tot 8 april. CSA werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Wedstrijd om de derde plaats
De winnaar plaats zich voor de Copa do Brasil 2019. Beide clubs plaatsen zich voor de Série D 2019.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2018